Пятиствольный каштан — ботанический памятник природы в Симферополе. Дерево каштана конского имеет пять стволов, которые выросли из разных плодов. Общий охват пяти стволов 5,44 м, высота 25 м, возраст более 185 лет.

Дерево растёт во дворе жилого дома по улице Фрунзе, дом 30 в городе Симферополе. Каштаны были посажены в одну лунку в 1829 году другом А. Пушкина врачом Ф. К. Мильгаузеном как мемориальный семейный знак.

Дерево получило статус ботанического памятника природы в 1972 году. Имеется ограждение и охранный знак. Каштан в хорошем состоянии на 2013-й год. К 2017 году сломались два ствола из-за отсутствия профессионального ухода.

Примечания

Литература 
 Шнайдер С. Л., Борейко В. Е., Стеценко Н. Ф. 500 выдающихся деревьев Украины. — Киев: Киевский эколого-культурный центр, Государственная служба заповедного дела Минприроды Украины, 2011. — 204 с. — С. 148.

Ботанические памятники природы Крыма
Достопримечательности Симферополя
Каштаны
Киевский район (Симферополь)
Знаменитые деревья Крыма